Mecze o Superpuchar Europy 1990 zostały rozegrane 10 października i 29 listopada 1990 roku pomiędzy Milanem, zwycięzcą Pucharu Europy Mistrzów Klubowych 1989/1990 oraz Sampdorią, triumfatorem Pucharu Zdobywców Pucharów 1989/1990. Milan zwyciężył w dwumeczu 3:1, tym samym wygrywając Superpuchar Europy po raz drugi w historii klubu.

Droga do dwumeczu

Sampdoria

A.C. Milan

Szczegóły meczu

Pierwszy mecz 

Pierwsze spotkanie finału odbyło się 10 października 1990 na Stadio Luigi Ferraris w Genui. Frekwencja na stadionie wyniosła 19 724 widzów. Mecz sędziował José Rosa dos Santos z Portugalii. Mecz zakończył się remisem 1:1. Bramkę dla Sampdorii strzelił Ołeksij Mychajłyczenko w 31. minucie. Bramkę dla Milanu zdobył Alberigo Evani w 39. minucie.

Drugi mecz 

Drugie spotkanie finału odbyło się 29 listopada 1990 na Stadio Renato Dall'Ara w Bolonii. Frekwencja na stadionie wyniosła 20 942 widzów. Mecz sędziował Zoran Petrović z Jugosławii. Mecz zakończył się zwycięstwem Milanu 2:0. Bramki dla Milanu strzelili Ruud Gullit w 44. minucie oraz Frank Rijkaard w 76. minucie.

Zobacz też 
 Puchar Europy Mistrzów Klubowych (1989/1990)
 Puchar Zdobywców Pucharów (1989/1990)

Bibliografia 
 RSSSF

1990 w piłce nożnej
Superpuchar Europy UEFA
1990 w Europie